Desa Seduri kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Seduri (administrativ by i Indonesien, lat -7,51, long 112,56), Jawa Timur, 
 Desa Seduri (administrativ by i Indonesien, lat -7,42, long 112,51), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar